

Geografia
 Deli – città e sottoprefettura del Ciad situata nel dipartimento di Lac Wey
 Deli – sultanato esistito nell'attuale isola di Sumatra in Indonesia, tra il 1632 ed il 1946

Persone
 Francesco Deli – calciatore italiano
 Katerina Delī – ex cestista greca
 Simon Deli – calciatore ivoriano

Altro
 Deli – reparti di cavalleria leggera dell'Impero Ottomano
 Deli – gruppo etnico indonesiano

Pagine correlate 
Delhi (disambigua)